Los caniformes (Caniformia) son un suborden del orden de los carnívoros. Típicamente poseen un largo hocico y uñas no retráctiles (en contraste con otros carnívoros como los feliformes). Los animales que pertenecen a este grupo son los cánidos, los  mustélidos, los osos, los prociónidos y otras familias afines. Los pinnípedos (focas, leones marinos y morsas) evolucionaron con los ancestros caniformes y, por consiguiente, se los considera dentro de este grupo.

Historia evolutiva 
Los primeros caniformes aparecen como trepadores de árboles, los "gatos" carnívoros del Paleoceno (65-55 millones de años). Son descendientes de miacinos, una subfamilia de Miacidae. Miacis es probablemente un caniforme primitivo.

Clasificación

Árbol filogenético

'''

Familias y Grupos 
 Canidae 
 Amphicyonidae† 
 Arctoidea 
 Ursoidea 
 Hemicyonidae† 
 Ursidae 
 Pinnipedia
 Enaliarctidae†
 Phocidae 
 Otariidae
 Odobenidae 
 Musteloidea
 Ailuridae
 Mephitidae
 Procyonidae 	
 Mustelidae

Enlaces externos 

Carnivora